Флорида () — город и муниципалитет на западе Колумбии, на территории департамента Валье-дель-Каука. Входит в состав  субрегиона.

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 13 июня 1825 года.

Географическое положение 

Город расположен в юго-восточной части департамента, в предгорьях Центральной Кордильеры, к востоку от реки Каука, на расстоянии приблизительно 26 километров к востоку от города Кали, административного центра департамента. Абсолютная высота — 1043 метра над уровнем моря.

Муниципалитет Флорида граничит на севере с территорией муниципалитета Прадера, на западе — с муниципалитетом Канделария, на юге — с территорией департамента Каука, на востоке — с территорией департамента Толима. Площадь муниципалитета составляет 378 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 58 122 человека.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 49,1 % от населения Флориды, женщины — соответственно 50,9 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 64,1 % от населения города; негры, мулаты и райсальцы — 31,2 %; индейцы — 4,7 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 88,1 %.

Экономика 
67 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 23,8 % — предприятия сферы обслуживания, 8,7 % — промышленные предприятия, 0,5 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 31 ().

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Валье-дель-Каука